Kayeli (lud)
 język kayeli